Anatomia:
Tòrax, part del cos humà.
 Tòrax (artròpodes), regió del cos dels artròpodes situat entre la cap i l'abdomen.
 Biografies:
Tòrax de Larissa, príncep dels aleuades de Làrissa.
Tòrax d'Esparta, militar espartà.